Rebuffo – cognome italiano
 Giovanni Battista Rebuffo – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Palazzo Marc'Aurelio Rebuffo – palazzo di Genova